Reveal kan syfta på:

Reveal (album av R.E.M.)
Reveal (Roxette-låt)